Провинция Барселона (, ) входит в автономное сообщество Каталония и включает в себя 311 муниципалитетов. Ранее провинции в Испании имели большое значение и значительные полномочия, однако после введения системы автономных сообществ утратили это высокое положение. В соответствии с Законом Испании о местном самоуправлении () муниципалитет является основным субъектом территориальной организации государства, обладает правосубъектностью и полномочиями для достижения своих целей; его элементами являются , население и местная администрация. В каждом из муниципалитетов есть совет, комиссия (своего рода кабинет министров) и мэр (алькальд). Члены муниципального совета избираются всеобщим голосованием взрослого населения по системе пропорционального представительства. Как и на выборах в национальный парламент, голоса отдаются за партийные списки, а не за отдельных кандидатов.

Муниципалитеты Барселоны также объединены в 13 комарок: Осона (47 муниципалитетов), Вальес-Орьенталь (39), Анойя (33), Бажес (30), Баш-Льобрегат (30), Бергеда (30), Маресме (30), Альт-Пенедес (27), Гарраф (6), Вальес-Оксиденталь (23), Мойянес (10), Барселонес (5) и Сельва (1).

Провинция Барселона занимает площадь в 7726,36 км² и имеет население в  жителя (2020). Столица провинции — город Барселона, который также является её крупнейшим муниципалитетом по численности населения. Самый же большой по площади муниципалитет Барселоны — Сан-Матеу-де-Бажес (102,32 км²), а самый маленький — Пучдальбер (0,41 км²).

Список 
В данном списке представлены муниципалитеты провинции Барселона, их названия на испанском языке, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (по данным за 2020 год), гербы, географические координаты, комарки (в состав которых входят муниципалитеты), расположение на карте провинции соответствующих муниципалитетов. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты муниципалитетов. Доступна сортировка муниципалитетов по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по комаркам, к которым они относятся. Названия муниципалитетов расположены в порядке испанского алфавита, существует возможность их сортировки в порядке русского алфавита.

Карта 
На административной карте провинции Барселона указано расположение центров её муниципалитетов.

Легенда карты:

 1 — Абрера
 2 — Агилар-де-Сегарра
 3 — Айгуафреда
 4 — Алелья
 5 — Альпенс
 6 — Ареньс-де-Мар
 7 — Ареньс-де-Мунт
 8 — Арженсола
 9 — Аржентона
 10 — Артес
 11 — Авия
 12 — Авиньо
 13 — Авиньонет-дел-Пенедес
 14 — Бадалона
 15 — Бадия-дель-Вальес
 16 — Бага
 17 — Баленья
 18 — Балсарень
 19 — Барбера-дель-Вальес
 20 — Барселона
 21 — Бегес
 22 — Бельпрат
 23 — Берга
 24 — Бигес-и-Риельс
 25 — Борреда
 26 — Кабрера-д'Анойя
 27 — Кабрера-де-Мар
 28 — Кабрильс
 29 — Калаф
 30 — Калдес
 31 — Кальдес-де-Монтбуй
 32 — Кальдес-д’Эстрак
 33 — Калелья
 34 — Кальдетенес
 35 — Кальус
 36 — Калонже-де-Сегарра
 37 — Кампинс
 38 — Канет-де-Мар
 39 — Кановельес
 40 — Кановес-и-Самалус
 41 — Каньельес
 42 — Капельядес
 43 — Каполат
 44 — Кардедеу
 45 — Кардона
 46 — Карме
 47 — Касеррес
 48 — Кастель-де-л'Арень
 49 — Кастельяр-де-н'Уг
 50 — Кастельяр-дель-Риу
 51 — Кастельяр-дель-Вальес
 52 — Кастельбель-и-эль-Вилар
 53 — Кастельбисбал
 54 — Кастельсир
 55 — Кастельдефельс
 56 — Кастельет-и-ла-Горналь
 57 — Кастельфольит-де-Риубрегос
 58 — Кастельфольит-дель-Бош
 59 — Кастельгали
 60 — Кастельноу-де-Бажес
 61 — Кастельоли
 62 — Кастельтерсоль
 63 — Кастельви-де-ла-Марка
 64 — Кастельви-де-Росанес
 65 — Сентельес
 66 — Серкс
 67 — Серданьола-дель-Вальес
 68 — Сервельо
 69 — Кольбато
 70 — Кольсуспина
 71 — Копонс
 72 — Корбера-де-Льобрегат
 73 — Корнелья-де-Льобрегат
 74 — Кубельес
 75 — Досриус
 76 — Эль-Брук
 77 — Бруль
 78 — Эль-Масноу
 79 — Эль-Папиоль
 80 — Эль-Пла-дель-Пенедес
 81 — Эль-Пон-де-Виломара-и-Рокафорт
 82 — Эль-Прат-де-Льобрегат
 83 — Эльс-Осталетс-де-Пьерола
 84 — Пратс-де-Рей
 85 — Эспаррегера
 86 — Эсплугес-де-Льобрегат
 87 — Фигаро-Монтмань
 88 — Фигольс
 89 — Фогас-де-Тордера
 90 — Фогарс-де-Монтклус
 91 — Фольгеролес
 92 — Фонольоса
 93 — Фонтруби
 94 — Гайя
 95 — Гальифа
 96 — Гава
 97 — Желида
 98 — Жиронелья
 99 — Жискларень
 100 — Гранера
 101 — Гранольерс
 102 — Гвальба
 103 — Гвардиола-де-Берга
 104 — Гурб
 105 — Игуалада
 106 — Жорба
 107 — Л'Аметлья-дель-Вальес
 108 — Эспуньола
 109 — Санта-Мария-де-Корко
 110 — Оспиталет
 111 — Эстань
 112 — Ла-Гаррига
 113 — Ла-Гранада
 114 — Ла-Льякуна
 115 — Ла-Льягоста
 116 — Ла-Ноу-де-Бергеда
 117 — Ла-Пальма-де-Сервельо
 118 — Ла-Побла-де-Кларамун
 119 — Ла-Побла-де-Лильет
 120 — Ла-Карт
 121 — Ла-Рока-дель-Вальес
 122 — Ла-Торре-де-Кларамун
 123 — Лес-Кабаньес
 124 — Лес-Франкесес-дель-Вальес
 125 — Лес-Масьес-де-Рода
 126 — Лес-Масьес-де-Вольтрега
 127 — Льиса-д’Амун
 128 — Льиса-де-Валь
 129 — Льинарс-дель-Вальес
 130 — Льуса
 131 — Мальграт-де-Мар
 132 — Малья
 133 — Манльеу
 134 — Манреза
 135 — Марганель
 136 — Марторель
 137 — Марторельес
 138 — Маскефа
 139 — Матадепера
 140 — Матаро
 141 — Медиона
 142 — Мойя
 143 — Молинс-де-Рей
 144 — Мольет-дель-Вальес
 145 — Монистроль-де-Кальдерс
 146 — Монистроль-де-Монтсеррат
 147 — Мунтаньола
 148 — Монткада-и-Решак
 149 — Монкла
 150 — Монтескиу
 151 — Монгат
 152 — Монмажор
 153 — Монтманеу
 154 — Монтмело
 155 — Монторнес-дель-Вальес
 156 — Монтсень
 157 — Мура
 158 — Наварклес
 159 — Навас
 160 — Одена
 161 — Олердола
 162 — Олеса-де-Бонесвальс
 163 — Олеса-де-Монсеррат
 164 — Оливелья
 165 — Олост
 166 — Ольван
 167 — Орис
 168 — Ориста
 169 — Орпи
 170 — Орриус
 171 — Пакс-дель-Пенедес
 172 — Палафольс
 173 — Палау-солита-де-Плегаманс
 174 — Пальежа
 175 — Паретс-дель-Вальес
 176 — Перафита
 177 — Пьера
 178 — Пинеда-де-Мар
 179 — Полинья
 180 — Понтонс
 181 — Пратс-де-Льюсанес
 182 — Премия-де-Дальт
 183 — Премия-де-Мар
 184 — Пучреч
 185 — Пучдальбер
 186 — Пужальт
 187 — Ражадель
 188 — Рельинарс
 189 — Рипольет
 190 — Рода-де-Тер
 191 — Руби
 192 — Рубио
 193 — Рупит-и-Пруит
 194 — Сабадель
 195 — Сагас
 196 — Сальдес
 197 — Сальен
 198 — Сант-Адрия-де-Безос
 199 — Сант-Агусти-де-Льюсанес
 200 — Сан-Андрес-де-ла-Барка
 201 — Сан-Андрес-де-Льеванерас
 202 — Сант-Антони-де-Виламажор
 203 — Сант-Бартоломеу-дель-Грау
 204 — Сант-Бой-де-Льобрегат
 205 — Сан-Бой-де-Льюсанес
 206 — Сан-Себрия-де-Вальяльта
 207 — Сан-Селони
 208 — Сан-Климен-де-Льобрегат
 209 — Сант-Кугат-дель-Вальес
 210 — Сан-Кугат-Сесгарригес
 211 — Сант-Эстеве-де-Палаутордера
 212 — Сан-Эстеве-Сесровирес
 213 — Сант-Фелиу-де-Кодинес
 214 — Сан-Фелиу-де-Льобрегат
 215 — Сан-Фелиу-Сасерра
 216 — Сант-Фост-де-Кампсентельес
 217 — Сан-Фруйтос-де-Бажес
 218 — Сант-Иполит-де-Вольтрега
 219 — Сан-Искле-де-Вальяльта
 220 — Сан-Жауме-де-Фронтанья
 221 — Сан-Жоан-де-Вилаторрада
 222 — Сан-Жоан-Деспи
 223 — Сан-Жулья-де-Серданьола
 224 — Сант-Жулья-де-Вилаторта
 225 — Сан-Жуст-Десверн
 226 — Сант-Льоренс-д’Ортонс
 227 — Сант-Льоренс-Саваль
 228 — Сан-Марти-д’Альбарс
 229 — Сан-Марти-де-Сентельес
 230 — Сан-Марти-де-Тоус
 231 — Сан-Марти-Саррока
 232 — Сан-Мартин-Сасгайолас
 233 — Сан-Матеу-де-Бажес
 234 — Сан-Пере-де-Рибес
 235 — Сант-Пере-де-Риудебитльес
 236 — Сан-Педро-де-Торельо
 237 — Сан-Пере-де-Виламажор
 238 — Сан-Педро-Салавинера
 239 — Сан-Поль-де-Мар
 240 — Сант-Кинти-де-Медиона
 241 — Сан-Кирзе-де-Безора
 242 — Сант-Кирзе-дель-Вальес
 243 — Сант-Кирзе-Сафажа
 244 — Сант-Садурни-д’Анойя
 245 — Сан-Садурни-д’Озорморт
 246 — Сан-Сальвадор-де-Гвардиола
 247 — Сан-Висенте-де-Кастельет
 248 — Сан-Висенс-де-Монтальт
 249 — Сан-Висенс-де-Торельо
 250 — Сан-Висенс-дельс-Орс
 251 — Санта-Сесилия-де-Вольтрега
 252 — Санта-Колома-де-Сервельо
 253 — Санта-Колома-де-Граменет
 254 — Санта-Эуженья-де-Берга
 255 — Санта-Эулалья-де-Риупример
 256 — Санта-Эулалия-де-Ронсана
 257 — Санта-Фе-дель-Пенедес
 258 — Санта-Маргарида-и-эльс-Монжос
 259 — Санта-Маргарида-де-Монтбуй
 260 — Санта-Мария-д’Оло
 261 — Санта-Мария-де-Бесора
 262 — Санта-Мария-де-Марторельес
 263 — Санта-Мария-де-Мерлес
 264 — Санта-Мария-де-Миральес
 265 — Санта-Мария-де-Палаутордера
 266 — Санта-Перпетуа-де-Могода
 267 — Санта-Сусанна
 268 — Санпедор
 269 — Сентменат
 270 — Сева
 271 — Ситжес
 272 — Собремун
 273 — Сора
 274 — Субиратс
 275 — Сурия
 276 — Тагаманен
 277 — Таламанка
 278 — Тарадель
 279 — Тавернолес
 280 — Тавертет
 281 — Тейя
 282 — Тарраса
 283 — Тиана
 284 — Тона
 285 — Тордера
 286 — Торельо
 287 — Торрелавит
 288 — Торрельес-де-Фош
 289 — Торрельес-де-Льобрегат
 290 — Ульястрель
 291 — Вакариссес
 292 — Вальбона
 293 — Вальсебре
 294 — Вальгоргина
 295 — Вальирана
 296 — Вальроманес
 297 — Весиана
 298 — Вик
 299 — Вилада
 300 — Виладеканс
 301 — Виладекавальс
 302 — Вильяфранка-дель-Пенедес
 303 — Вилальба-Сасерра
 304 — Виланова-де-Сау
 305 — Виланова-дель-Ками
 306 — Виланова-дель-Вальес
 307 — Виланова-и-ла-Желтру
 308 — Виласар-де-Дальт
 309 — Виласар-де-Мар
 310 — Вилоби-дель-Пенедес
 311 — Вивер-и-Серратеш

Примечания

Ссылки 

 
 

Барселона
Барселона